Анже () — поселення в общині Кршко, Споднєпосавський регіон, Словенія.

Географія 

Висота над рівнем моря: 209,8 м.

Клімат

Посилання 

 Статистичне бюро Республіки Словенія, населення, 2002 

Населені пункти Словенії